Prvenstvo Hrvatske za klubove u boćanju za sezonu 2015./16.

Prva liga 

 Izvori: 
 Hrvatski boćarski savez 
 Istarski boćarski savez 
 BK Zrinjevac Zagreb

Druga liga

Jug 

 Izvori: 
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije 
 Hrvatski boćarski savez

Sjever 

 Izvori: 
 Istarski boćarski savez 
 Hrvatski boćarski savez

Treća liga

Dubrovnik - Neretva 

 Izvori: 
 Hrvatski boćarski savez

Istra - Primorje  
Također i pod nazivom 3. HBL - Zapad

 Izvori: 
 Istarski boćarski savez 
 Hrvatski boćarski savez

Srednja Dalmacija 

 Izvori: 
 Boćarski savez Splitsko-dalmatinske županije 
 Hrvatski boćarski savez

Zagreb - Slavonija 

 Izvori: 
 Hrvatski boćarski savez

Izvori 
  

2015-16